Brian Gottfried e Raúl Ramírez hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Jan Kodeš 7–6, 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)
 Bob Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)

 Bob Hewitt /  Ilie Năstase (finale)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1977